Ла Компањија има више значења:

 Ла Компањија (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Компањија (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Компањија (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Компањија, Серо Колорадо (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Компањија, Трес Еспигас (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Компањија (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Компањија (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Општина Ла Компањија (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Компањија (Ла Компањија, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Компањија (Калтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Компањија (Кечолак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Компањија (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику